

Reis de Esparta 
 Cleômenes I (c. 520 — c. 490 a.C.)
 Cleômenes II (370 — 309 a.C.)
 Cleômenes III (236 — 219 a.C.)

Outras pessoas 
 Cleômenes (escultor) — natural de Atenas e ativo em Roma no 
 Cleômenes de Náucrates — administrador grego
 Cleômenes, o Cínico (c. ) — filósofo cínico
 Cleômenes de Constantinopla — filósofo cínico

Desambiguações de antropônimos